Colwich – wieś w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Colwich – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick